Silo steht für:
 Silo, großer Speicher für Schüttgut
 Raketensilo, unterirdischer Bunker für Raketen
 Silo (Romanreihe), Romanreihe von Hugh Howey
 Silo (Fernsehserie), Verfilmung der gleichnamigen Romanreihe
 Silo (Landwirtschaft), Großspeicher, in denen Silofutter entsteht und gelagert wird
 Silo, Wilh. Loh, Siegen i. W., ehemaliger Produzent für Kühlgeräte

Orte:
 Silo (biblischer Ort) (AT), Kanaan, zerstört, heute Seilun
 Silo (Oklahoma), Kleinstadt in den USA
 Silo (Russland), Dorf in der Republik Dagestan (Russland)

Personen:
 Gaius Erucianus Silo, römischer Suffektkonsul 110
 Marcus Larcius Magnus Pompeius Silo, römischer Konsul 82
 Abronius Silo, römischer Epiker der Augusteischen Zeit um Chr. Geburt
 Silo, Sohn von Abronius Silo, Pantominendichter, 1–50 n. Chr.
 Quintus Antonius Silo, römischer Centurio (Kaiserzeit)
 Quintus Poppaedius Silo, Feldherr der Italiker im Bundesgenossenkrieg gegen Rom 91 bis 88 v. Chr.
 Silo (Asturien), regierte von 774 bis 783 das Königreich Asturien
 Silo, Künstlername des argentinischen Schriftstellers Mario Rodríguez Cobos

Šilo (Aussprache „Schilo“) steht für:
 Šilo, Ort auf der Insel Krk, Kroatien

Siehe auch:
 Silage (Silofutter) 
 Schilo
 Shiloh, Begriffsklärung für Shiloh und Shilo